

События 
 Консулы Тит Квинкций Капитолин Барбат (4-й раз) и Агриппа Фурий Фуз.
 446/465 — Афинский архонт-эпоним Каллимах.
 Закон об ограничении права гражданства в Афинах.
 Плистоанакт привёл армию пелопоннесцев к Элевсину. Перикл подкупил эфора Клеандрида и уговорил его увести войско из Аттики. Спартанцы разгневались и приговорили царя к штрафу, который он не мог уплатить и поселился на горе Ликей на границе Лаконики и Аркадии. Клеандрид бежал из Спарты и был приговорён к смерти.
 Мегары вновь входят в Пелопоннесский союз, сблизившись с Коринфом.
 Победа афинян в районе Мегариды. Подавление восстания на Эвбее.
 Пиндар. Пиф.8 (Алкмеон) — Аристомену Эгинскому, Нем.11 (?) — Аристагору Тенедосскому (сколий).
 Впервые появились достоверные сведения о Комете Галлея.

Родились 
 Аристофан (ум. ок. 386 года до н. э.) — древнегреческий комедиограф.
 Евполид (ум. 411 год до н. э.) — древнегреческий (древнеаттический) драматург, автор комедий в древнеаттическом стиле.
 Марк Фурий Камилл (ум. 365 год до н. э.) — римский государственный и военный деятель.

См. также

Примечания